Regola – proprietà collettiva diffusa nella zona alpina del Nord Est italiano
Regola – nel cattolicesimo, un insieme di norme e prescrizioni basilari stabilite dai fondatori per disciplinare minutamente la vita individuale e collettiva dei singoli istituti regolari
 Regola benedettina
 Regola di clausura
 Regola di san Francesco
Regola – proprietà collettiva della zona di Predazzo
Regola – Metodo codificato per affrontare problemi matematici, poi allargato ad altri campi.
Regola – Versione poco usata e traslata di regolo, strumento di misura.
Regola – Al plurale, regole, mestruazioni, inizio del ciclo mestruale
Regola – Rione di Roma
Regola  – Norma di comportamento

Altri progetti